Midnight Memories — третий студийный альбом англо-ирландской группы One Direction, вышедший 25 ноября 2013. Альбом был описан, как имеющий «слегка рокерское звучание» в отличие от их предыдущих работ. Также лонгплей стал самым продаваемым альбомом в британском филиале сети интернет-магазинов Amazon, побив рекорд продаж предыдущего альбома One Direction Take Me Home. «Midnight Memories» дебютировал под номером один в авторитетном чарте Billboard 200, что сделало One Direction первой в истории группой, чьи три альбома дебютировали с первой строчки в США.

Об альбоме 
Работа над альбомом началась во время второго международного тура One Direction Take Me Home Tour. Альбом был анонсирован вслед за новостью о новом мировом туре Where We Are Tour, что привело фанатов в заблуждение о том, что новый альбом получит название «Where We Are».

Список композиций

Позиции в чартах и сертификации

Чарты

Сертификации

Примечания 

Альбомы One Direction
Альбомы, спродюсированные Райаном Теддером
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums